Нади́н Ле́ман (; 9 августа 1990, Ворб, Швейцария) — швейцарская кёрлингистка, чемпион мира среди женщин и среди смешанных пар.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (, ), серебро (), бронза (, , ).
 : серебро (2016).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2000, в возрасте 10 лет.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу